Jim Simth puede hacer referencia a:
Jim Smith, baloncestista estadounidense.
Jim Smith, jugador de fútbol americano estadounidense.
Jim Smith, jugador de fútbol inglés.